NGA steht für:
 Namen-Gesichter-Assoziationstest, Verfahren der neuropsychologischen und klinischen Diagnostik
 National Gallery of Art, Museum in Washington D.C., USA
 National Gallery of Australia, Kunstmuseum in Canberra
 National Geospatial-Intelligence Agency, US-Behörde für militärische, geheimdienstliche und kommerzielle kartografische Auswertungen und Aufklärung
 National Glass Association, Organisation mit Sitz in McLean, Virginia, USA
 National Governors Association, Organisation der Gouverneure der US-Bundesstaaten und -Territorien
 National Governors’ Association, Organisation der Gouverneure der japanischen Präfekturen
 Naturschutz- und Grünflächenamt
 Neideck Gymnasium Arnstadt, Lehranstalt in Thüringen
 Neue Beethoven-Gesamtausgabe
 Next Generation Access, einheitliche paketvermittelnde Netzinfrastruktur und -architektur für Telekommunikation 
 Nigeria, Länderkürzel nach ISO 3166
 Flughafen Young in Young, New South Wales, Australien nach dem IATA-Code

Nga steht für:
 Gain/Nga (), arabischer Buchstabe und Bestandteil der Jawi-Schrift, einem erweiterten arabischen Alphabet, das für das Malaiische verwendet wird
 Nga (Vorname), vietnamesischer weiblicher Vorname
 Rnga, zweifellige Trommel in der tibetisch-buddhistischen Ritualmusik

Nga ist der Familienname folgender Personen:
 Marie-Philomène Nga, französisch-kamerunische Schauspielerin

nga steht für:
 Ngbaka (Sprache) (ISO-639-3-Code), ubangische Sprache

NGA